Владимир Иванович Борисов (25 ноября 1951, село Бея, Хакасская АО, Красноярского края) — библиограф, , переводчик, специалист по информатике. Известен исследованием творчества братьев Стругацких.

Родился 25 ноября 1951 года в селе Бея Хакасской автономной области Красноярского края. Окончил Томский институт АСУ и радиоэлектроники в 1973 году по специальности «Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации». Работал в Пермском НИИ управляющих машин и систем, Алтайском НИИ химической технологии, Абаканском технологическом отделе ВГПТИ, на заводе «Абаканвагонмаш».

Организатор нескольких клубов любителей фантастики в Абакане: «Гонгури», «Центавр», «Массаракш». Является вице-координатором группы «Людены», занимающейся исследованием творчества братьев Стругацких. Редактор-издатель ньюслеттеров «Понедельник», «Громозека», «Тарантога», «Tolkien News» и фэнзина «Проксима». Один из авторов первой отечественной «Энциклопедии фантастики» (1994) и составитель известной двухтомной энциклопедии «Миры братьев Стругацких» (1999).

Автор более 500 статей по фантастике, нескольких переводов с польского, английского, испанского, болгарского, немецкого, чешского.

Разработчик информационно-поисковой системы «Фантастика»; организатор и модератор ряда тематических сетевых конференций в ФИДО.

Редактор официального сайта братьев Стругацких, ведущий разделов «Календарь» и «Текущая библиография» на сайте «Русская фантастика»; один из авторов интернетовской «Экстелопедии фэнтези и научной фантастики»

Лауреат премии им. И. Ефремова (2001) — за вклад в развитие и пропаганду фантастики. Лауреат АБС-премии (2016) — за книгу «Станислав Лем» (совм. с Г. Прашкевичем)

В кругах любителей фантастики известен под аббревиатурой «БВИ» (первые буквы имени фамилии и отчества и намёк на «Большой Всепланетный Информаторий» — прообраз сети интернет в творчестве Стругацких).

Владимир Борисов входит в редакционный совет журнала «Шалтай-Болтай».

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт
 Биографическая информация
 
 Переводы В. И. Борисова в «Лаборатории фантастики»
 Интервью // samlib.ru, 21.12.2004.

Лауреаты премии имени Ивана Ефремова
Авторы энциклопедий и словарей